Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Tennessee.

Gouverneurs van Tennessee (1796–heden)

Gouverneurs
Tennessee